Maham (Bangangté) : localité du Cameroun
 Maham Anaga (décédée en 1562), 
 Sidi Mohamed Ould Maham (né en 1962), homme politique mauritanien²